Vít III. ze Châtillonu ( Guy III de Châtillon, 1254 – 6. dubna 1317) byl hrabě ze Saint-Pol a účastník bitvy u Courtrai.

Život 
Byl druhorozeným synem Víta II. ze Châtillonu a Matyldy, dcery brabantského vévody Jindřicha II. Roku 1292 zdědil hrabství Saint-Pol a oženil s Marií, dcerou bretaňského vévody Jana II. a Beatrix, dcery anglického krále Jindřicha III.

Roku 1302 byl s Robertem VI. z Auvergne pověřen společným velením jedné ze dvou rezervních částí francouzských vojsk v bitvě u Courtrai. Podařilo se mu uniknout, ale jeho bratr Jakub a řada příbuzných bylo zabito. Zemřel na jaře 1317 a byl pohřben klášteře Cercamp.

Vývod z předků

Reference 

Châtillonové
Hrabata ze Saint-Pol
Francouzští nejvyšší číšníci
Pohřbení v klášteře Cercamp
Narození ve 13. století
Úmrtí v roce 1317
Osoby s nejistým datem narození
Muži
Úmrtí 6. dubna